Birdcage 
ist ein anderer Name für das Casinospiel Sic Bo
genauer, The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel, eine US-amerikanische Filmkomödie mit Robin Williams aus dem Jahr 1996
geläufige Bezeichnung für den Rennsportwagen Maserati Tipo 61